Миркович може да се отнася за:

 Георги Миркович, български революционер, (1826-1905)
 Михаил Миркович, руски офицер, участник в Руско-турската война от 1877—1878 година, (1836-1891)
 Камен Миркович, български икономист, ректор на УНСС
 Драгана Миркович, сръбска фолк певица, (р. 1968)